

Étymologie 
Steinberg signifie « montagne du rocher » dans diverses langues germaniques, notamment en allemand, de stein « pierre, rocher » et berg « élévation, mont, montagne »

Sociétés 
 Steinberg Media Technologies société allemande d'équipements et logiciels audio (Cubase, WaveLab, etc).
 Steinberg, chaîne d'épiceries québécoise qui a disparu en 1992.
 Wilhelm Steinberg, facteur de pianos.

Toponymie

en France 
 Steinberg : un sommet des Vosges alsaciennes à proximité du Petit Ballon sur la commune de Sondernach dans le département du Haut-Rhin, coiffé d'un amas de grosses roches

en Allemagne 
 Steinberg (Saxe), commune de Saxe
 Steinberg (Schleswig), commune de Schleswig-Holstein
 Steinberg am See, commune de Bavière
 Steinberg, quartier de la ville de Goslar, en Basse-Saxe

en Autriche 
 Steinberg am Rofan, commune d'Autriche
 Steinberg-Dörfl, commune de Burgenland, Autriche
 Rohrbach-Steinberg, commune d'Autriche

en Norvège 
 Steinberg (Norvège), commune de Norvège, comté de Buskerud

Patronyme 
 Armand Steinberg (1910-2014), médecin français, un des 3 survivants de la Rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, déporté à Auschwitz et à Dachau, centenaire
 Ettie Steinberg (1914-1942), longtemps considérée comme la seule victime irlandaise de la Shoah ;
 Goldie Steinberg (1900-2015), supercentenaire américano-moldave ;
 Heinrich Steinberg (1935-2020), vulcanologue russe ;
 Karl-Hermann Steinberg (1941-2021), homme politique est-allemand ;
 Jean-Louis Steinberg (1922-2016), astronome français ;
 Lewie Steinberg (1933-2016), musicien américain de soul ;
 Lucien Steinberg (1926-2008), journaliste et historien français ;
 Maxime Steinberg (1936-2010), historien belge de la Shoah ;
 Maximilian Steinberg (1883-1946), compositeur russe ;
 Michael Steinberg (1928-2009), critique musical, musicologue et écrivain américain ;
 Pinchas Steinberg (né en 1945), chef d'orchestre ;
 Robert Steinberg (1922-2014), mathématicien canadien ;
 Saul Steinberg (1914-1999), dessinateur et illustrateur ;
 Saul Steinberg (1939-2012), homme d'affaires américain, connu pour son OPA sur ;
 Samuel Steinberg (1905-1978), homme d'affaires québécois ;
 Udo Steinberg (1877-1919), footballeur allemand ;
 William Steinberg (1899-1978), chef d'orchestre allemand.

Autre 
 Concours international de piano Delia Steinberg

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand